Strobe peut désigner :
 Strobe, super-vilaine mutante de Marvel Comics,
 Strobe, chanson de Deadmau5 sortie en 2010,
 Strobe, ancien magazine musical néerlandais,
 Strobe, un feu intermittent sur un aéronef.
 Strobe, un logiciel, scanner de port, écrit par Julian Assange en 1995.